Cagliari (metropolitane stad), een metropolitane stad in Italië
Cagliari (provincie), een voormalige Italiaanse provincie 
Cagliari (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie 
Cagliari Calcio, een Italiaanse voetbalclub van de stad Cagliari